Евлахов (Евлахова) — фамилия:

 Евлахов, Александр Михайлович (1880—1966) — русский советский литературовед.
 Евлахов, Анатолий Сергеевич (род. 1981) — украинский политик.
 Евлахов, Борис Михайлович (1891—1974) — оперный певец (тенор), заслуженный артист РСФСР.
 Евлахов, Иван Иванович (1824—1888) — переводчик, прозаик.
 Евлахов, Орест Александрович (1912—1973) — русский советский композитор и музыкальный педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Евлахов, Сергей Иванович (1873—1946) — русский и советский артист оперы, антрепренер и музыкальный деятель.

См. также 
 Евлах
 Евлахишвили
 Евлаховы (дворянский род)